L'édition 2000 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Andrei Pavel remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Andrew Kratzmann celle en double.

Lauréats 
Andrei Pavel remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Andrew Ilie. Il s'agit de son seul tournoi remporté en 2000 et du seul ATP International Series de sa carrière.

En double, Mahesh Bhupathi et Andrew Kratzmann remportent leur  ensemble en battant en finale Andrea Gaudenzi et Diego Nargiso. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Sport en Autriche en 2000
Tennis en mai 2000